БТО:

 БТО — тип советских буксиров-толкачей (буксир-толкач озёрный).
 БТО — батальон территориальной обороны (Украина 2014г.)
 БТО — боевая террористическая организация.
 БТО — НС-группировка под руководством Боровикова и Воеводина